Spring Grove ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Spring Grove (Illinois)
 Spring Grove (Indiana)
 Spring Grove (Iowa)
 Spring Grove (Kentucky)
 Spring Grove (Maryland)
 Spring Grove (Michigan)
 Spring Grove (Minnesota)
 Spring Grove (Missouri)
 Spring Grove (Ohio)
 Spring Grove (Pennsylvania)
 Spring Grove (Rhode Island)
 Spring Grove (South Dakota)
 Spring Grove (Virginia)
 Spring Grove (Wisconsin), im Green Lake County
 Spring Grove (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Spring Grove Heights, Indiana

in Neuseeland:
 Spring Grove, Ort in Neuseeland, siehe Brightwater

in England:
 Spring Grove, Stadtteil des London Borough of Hounslow

Siehe auch:
 Spring Grove Township